

Cinema
Re Lear – cortometraggio del 1910 diretto da Giuseppe De Liguoro
Re Lear – cortometraggio del 1910 diretto da Gerolamo Lo Savio
Re Lear – film del 1916 diretto da Ernest C. Warde
Re Lear – film del 1971 diretto da Grigorij Kozincev
Re Lear – film del 1971 diretto da Peter Brook
Re Lear – film del 1983 diretto da Michael Elliott

Teatro
Re Lear (King Lear) – opera teatrale di William Shakespeare
Re Lear (1880/85) – opera lirica di Antonio Cagnoni

Pagine correlate
King Lear (disambigua)